Фристайл на бурной воде (или родео на бурной воде) — это неолимпийский вид спорта, в котором задачей спортсмена является выполнение акробатических элементов на плейспоте (бочка, вал) за отведенное время (45 сек).
Выполнение элементов аналогично дисциплинам «фристайл» в таких видах спорта, как серфинг, сноуборд, горные лыжи, скейтборд и т. д. Фристайл на бурной воде предполагает определённый уровень владения каяком и своим телом.
Иногда акробатический фристайл на бурной воде называют как фристайл каякинг (Freestyle kayaking). Акробатический фристайл является самым активно развивающимся и молодёжным направлением современного каякинга.

Плейспот 
Соревнования по фристайл каякингу проводятся на валу и в бочке. Вал — это стоячая волна на реке, имеющая пенную шапку и чистый зелёный выкат. Бочка — это та же волна, у которой пена больше нежели у вала, вследствие чего образуется противоток. Чистый выкат в бочке, как правило, отсутствует.
В России наиболее популярными плейспотами являются:
 порог Большой Толли на реке Шуе у посёлка Матросы в Карелии;
 река Тивдийка в деревне Тивдия в Карелии;
 Окуловский слаломный канал на реке Перетне в Окуловке в Новгородской области;
 река Мста в посёлке Опеченский Посад Новгородской области;
 река Упа в селе Никольское Щёкинского района Тульской области;
 река Осётр в деревне Берхино Зарайского района Московской области.
Популярный плейспот в Финляндии — пороги Неитикоски у Лиексы,
в Германии — Платтлинг на реке Изар,
на Украине — Змиёв, плейспот «Хохлобочка».

Соревнования 
Соревнования по фристайлу на бурной воде проводятся в классах:
 K-1М (каяк-одиночка) мужчины
 K-1W (каяк-одиночка) женщины
 С-1 (каноэ-одиночка) мужчины
 OC-1 (открытое каноэ-одиночка) мужчины
 K-1MJ (каяк-одиночка) юниоры
 K-1WJ (каяк-одиночка) юниорки

Также в рамках соревнований по фристайлу на бурной воде проводится зачет в дисциплине Squirt по классам
 Squirt K1-M
 Squirt K1-W

Российские спортсмены принимают участие в Кубках и Чемпионатах Мира по фристайлу на бурной воде с 1997 г.

Снаряжение 
Спортсмены участвуют на каяках и каное. Посадка в каяке — положение сидя, ноги вытянуты вперед в нос каяка, спортсмен гребет веслом с двумя лопатками. Посадка в каноэ-сидя на коленях, спортсмен гребет веслом с одной лопаткой.
Во фристайле на бурной воде спортсмены выступают на полиэтиленовых или композитных каяках/каноэ, не имеющих ограничений по длине, ширине и весу лодок в отличие от гребного слалома. В настоящее время, спортсмены используют каяки/каноэ длиной примерно 170—186 см. Вес полиэтиленового каяка/каноэ около 15 кг, композитного — около 9,5 кг. По правилам безопасности на каяке/каноэ должно быть две ручки — одна на носу, одна на корме.
Каждый спортсмен должен выступать в шлеме и спасательном жилете.

Этикет на воде 
 Фристайл каякеры, катающиеся в местах организации коммерческого сплава на рафтах, байдарках и т. д., должны по возможности пропускать движущееся вниз по течению коммерческое судно. Инструктор коммерческого судна должен оповестить каякера о своем приближении поднятым вертикально вверх веслом. Если в этот момент плейспот свободен, фристайл каякер должен поднять вертикально вверх своё весло. В противном случае, каякер должен поднять весло держа его параллельно воде, что будет означать, что движение запрещено.
 Если каякер заходит сверху на волну для выполнения элементов — пропустите его и в следующий раз он пропустит вас.
 Если на тренировке собралось большое количество людей, то нужно как можно меньше серфить и стараться выполнять элементы, чтобы не заставлять других райдеров ждать в улове.
 По возможности помогать тем, кто «отстрелился» (покинул каяк).

Ссылки 
 Официальный сайт российского фристайла на бурной воде — техника, плейспоты, новости и официальная информация комитета фристайла на бурной воде
 Комитет фристайла на бурной воде на сайте Федерации гребного слалома России
 Ресурс о бурной воде
 Международная Федерация Каноэ
Блог Григория Ергина много информации о фристайл-каякинге и о каякинге в целом

Виды спорта